Daniel Boone (1734-1820) – amerykański osadnik i traper
 Daniel Boone (ur. 1942) – amerykański piosenkarz
 Daniel Boone – serial telewizyjny
 Daniel Boone – XVII wieczny malarz niderlandzki (?)